Васил Константинов Силяновски е български офицер, генерал-майор от военноинженерното ведомство, участник в Балканската (1912 – 1913), Междусъюзническата (1913) и Първата световна война (1915 – 1918).

Биография 
Васил Силяновски е роден на 10 ноември 1870 година в Крушево, тогава в Османската империя, племенник на генерал-майора от руската армия Георги Силяновски. На 3 октомври 1888 г. постъпва на военна служба. През 1890 година завършва в 12-и випуск на Военното училище в София и на 2 август е произведен в чин подпоручик и зачислен в инженерните части. През 1894 година е произведен в чин поручик. През 1899 година е прехвърлен на служба в Техническата дружина. Същата година, като поручик в Техническата дружина е командирован за обучение в Николаевската инженерна академия в Санкт Петербург, през 1900 година е произведен в чин капитан, а академията завършва през 1902 година. Служи в Телеграфния парк.

На 31 декември 1906 година е произведен в чин майор, през 1911 в чин подполковник и на 1 октомври 1915 – в чин полковник. Служи последователно като военен инженер на 6-а, и 5-а пехотни дивизии (1909). През Балканската (1912 – 1913) и Междусъюзническата война (1913) е офицер за поръчки в Главната квартира. През януари 1915 г. е назначен за командир на техническата дружина. През Първата световна война (1915 – 1918) след което началник на инженерните войски на 1-ва армия и на 3-та военна инспекция.

През 1919 година излиза в запас, а на 30 декември 1935 година е произведен в чин генерал-майор.

Член е на Софийския клон на Българското инженерно-архитектурно дружество.

Генерал-майор Васил Силяновски умира през 1946 година в София.

Военни звания 
 Подпоручик (2 август 1890)
 Поручик (1894)
 Капитан (1900)
 Майор (31 декември 1906)
 Подполковник (1911)
 Полковник (1 октомври 1915)
 Генерал-майор (30 декември 1935)

Награди 
 Военен орден „За храброст“ IV степен 1 и 2 клас
 Орден „Св. Александър“ IV степен без мечове
 Народен орден „За военна заслуга“ V клас на обикновена лента
 Орден „За заслуга“ на обикновена лента

Библиография 
 Силяновски, В. – „Спомени и бележки по обсадата и атаката на крепостта Одрин. 1912 – 1913.“ София, 1927, печатница Т. Т. Драгиев, 31 с.
 Силяновски, В. – „Защита против аеропланните нападения. Опазване на мирното население“, София, 1932, Печатница „Право“, 28 с.
 Силяновски, В. – „Позиция, огън и техника като фактори за победата. С истински примери от последните войни“, София, 1935, печатница Армейския военно-издателски фонд, 66 с.

Родословно дърво

Външни препратки 
 Искра Ценкова – „С фрак и декорации“

Бележки

Източници 
 
 Танчев, И., „Българи в чуждестранни военноучебни заведения (1878 – 1912)“, София, 2008, ИК „Гутенберг“, стр. 196.

Генерал-майори от Царство България
Български инженери
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Дванадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български офицери от Македония
Родени в Крушево
Починали в София
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български имигранти от Македония в София